Хитрово — русская фамилия, и топоним.

Фамилия

А 
 Хитрово, Авраам Иванович (ум. 1698) — русский военный и государственный деятель, воевода в Переяславе, Курске и Нежине.
 
 
 Хитрово, Анна Петровна — верховная боярыня Русского царства, воспитательница царя Фёдора Алексеевича.

Б 
 Хитрово, Богдан Матвеевич (1615—1680) — боярин, приближённый царя Алексея Михайловича, основатель Симбирска.

В 
 Хитрово, Василий Николаевич (1834—1903) — русский писатель и общественный деятель, организатор российского паломничества.

Е 
 Хитрово, Екатерина Александровна (?—1856) — настоятельница Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия в период Крымской войны.
 Хитрово, Елизавета Михайловна (1783—1839; урождённая Голенищева-Кутузова) — дочь М. И. Кутузова. Подруга А. С. Пушкина, хозяйка литературного салона.

З 
 Хитрово, Захар Алексеевич (1807—1876) — русский государственный и придворный деятель, камергер, тайный советник, обер-церемониймейстер Императорского двора.

И

М

Н

П 
 Хитрово, Пётр Никитич (1698—1767) — русский военно-придворный деятель; генерал-майор, обер-егермейстер, тайный советник.

С 
 Хитрово, Сергей Петрович (1748—1827) — действительный тайный советник, сенатор, член Императорского Вольного Экономического Общества.

Ф

Я

Топонимы 
 Хитрово — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Хитрово — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Хитрово — село в Воловском районе Липецкой области.
 Хитрово — село в Данковском районе Липецкой области.
 Хитрово — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Хитрово — пристанционный посёлок в Елецком районе Липецкой области.
 Хитрово — железнодорожная станция в Елецком районе Липецкой области.
 Хитрово — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Хитрово — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Хитрово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Хитрово — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Хитрово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Хитрово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Хитрово — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Хитрово — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Хитрово — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Хитрово — деревня в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 
 Хитровская площадь, или Хитровка
 Дом Хитрово
 Евангелие Хитрово
 Памятник Б. М. Хитрово
 Хитриченко

Примечания